Hipòcrates (en llatí Hippocrates, en grec antic ) fou un polític agrigentí, cosí del tirà Teró d'Agrigent, que junt amb el seu germà Capis va intentar enderrocar al seu parent. Els plans van fracassar i Teró va derrotar els rebels a la vora del riu Himera. Els revoltats es van establir a la petita ciutat de Camicos.

Referències 

Tirans sicilians
Persones de la província d'Agrigent
Polítics sicilians
Polítics de l'antiga Grècia